Горганы — система горных хребтов во внешней полосе Украинских Карпат, расположенных в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
 Горганы — природный заповедник, расположенный в западной части Надворнянского района (Ивано-Франковская область, Украина), у подножья горы Довбушанка.

См. также 
 Горган
 Горгани